Landspokalturneringen 1999/2000 var den 44. udgave af DBUs Landspokalturnering. Turneringen blev vundet af Viborg FF, som i finalen kristihimmelfartsdag, d. 1. juni 2000 Parken vandt med 1-0 over AaB. Det var Viborg FF's første pokaltriumf.

Finalen

Referencer 

1999-00
Fodbold i 1999
Fodbold i 2000